Nord (francosko in. italijansko: sever) je lahko:

 Nord, francoski departma
 Nord Aviation, francoski proizvajalec letal
 Nord (album) - glasbeni album slovenske rock skupine Siddharta
 Nord, Grenlandija, raziskovalna postojanka in vojaško oporišče na Grenlandiji

Priimek 
 Björn Nord, švedski hokejist
 Christiane Nord, nemška prevajalka in prevodoslovka